

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Rici“ beginnt.

Rici 



Ricim 
 Ricimer († 472), Magister militum des weströmischen Reichs

Ricin 
 Ricinski, Francisca (* 1943), deutsche Schriftstellerin